

Teatro
 La donna del mare (Fruen fra Havet) – opera teatrale del 1888 di Henrik Ibsen

Cinema
 The Lady from the Sea – film muto statunitense del 1911 diretto da Lucius Henderson, tratto da Ibsen
 The Lady from the Sea – film muto statunitense del 1916 diretto da Raymond B. West
 La donna del mare – film muto italiano del 1922 diretto da Nino Valentini, tratto da Ibsen
 The Lady from the Sea – film britannico del 1929 diretto da Castleton Knight
 La dama del mar – film argentino del 1954 diretto da Mario Soffici, tratto da Ibsen
 The Lady from the Sea – film per la televisione britannico del 1974 diretto da Basil Coleman, tratto da Ibsen
 La donna del mare – film italiano del 1984 diretto da Sergio Pastore
 A Dama do Mar – film per la televisione portoghese del 1993 tratto da Ibsen